Саврушское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Аксубаевском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Старые Савруши.

История 
Старо Саврушский сельский совет был образован в 1919 году. Первым председателем сельского совета был избран Григорьев Петр.

Саврушский сельский Совет Аксубаевского района Татарской АССР был образован в 1954 году на базе объединения Саврушского и Старо Саврушского сельских Советов.

С 1994 года, в соответствии с Законом Республики Татарстан "О местном самоуправлении № 2250-ХП от 30.11.1994 года на базе Саврушского сельского Совета Аксубаевского района Татарской АССР и на основании Постановления Администрации Аксубаевского района Республики Татарстан № 20 от 30.03.1996 года был образован в Саврушский Совет местного самоуправления.

С 01.07.2005 года на базе Саврушского Совета местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131_ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Республики Татарстан № 12-ЗРТ от 31.01.2005 года «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования Аксубаевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», было образовано Саврушское сельское поселение, которое приступило к своим полномочиям с 01.01.2006 года на основании Постановления Президента Республики Татарстан № УП-410 от 02.11.2005 года.

География 
Саврушское сельское поселение расположено в северной части Аксубаевского района. Поселение на севере граничит с Чистопольским районом, на востоке с Урмандеевским сельским поселением, на юге Старокереметским и на западе Старотатарско-Адамским сельскими поселениями. Общая площадь Саврушского сельского поселения составляет 4893,9 га, в том числе площадь населенных пунктов 318,21 га.

Климат 
Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 19,5оС. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,9 оС. Самые холодные месяца — январь и февраль со среднемесячной температурой −11,8оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна — 17,4 оС. Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады ноября и держится до конца марта. Заканчивается снеготаяние в апреле. Максимальная высота снежного покрова колеблется от 34 до 36 см. В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра.

Территория поселения относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0-2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время.

Социальная инфраструктура 
В Саврушском сельском поселении имеются общественные объекты: детский сад, обще образовательная и начальная школа, фельдшерско-акушерские пункты, сельский дома культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

На территории поселения располагаются действующие предприятия нефтедобывающей отрасли.

Агропромышленный комплекс Саврушского сельского поселения представлен фермами при населенных пунктах. Имеются также мелиорируемые земли.

Транспортная связь поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и дороги местного значения.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Главой Саврушского сельского поселения с 25 июня 2008 года является Кузьмин Андрей Георгиевич
 Адрес администрации: 423068, Республика Татарстан, Аксубаевский район, с. Старые Савруши, ул. Комсомольская, д. 20
 +7 (84344) 4-82-37, факс: (84344) 4-82-37
Председатели сельского совета, местного самоуправления, главы сельского поселения:

Писари земства, секретари сельского Совета, местного самоуправления, сельского поселения:

Памятники истории и культуры 
 Догородской этап. II тыс. до н. э. начало X века. Памятники срубной историко-культурной общности на территории поселения: Васильевское местонахождение I, Васильевское местонахождение II, Васильевское местонахождение III, Васильевское поселение, Нижнесаврушинское местонахождение I, Старосаврушинское местонахождение VI, Старосаврушинское местонахождение VIII, Требует уточнения времени и культурной принадлежности Васильевский курган, предварительно датированный I тыс.н. э. (выявленный объект культурного наследия).«Здесь в 1964 году отмечен сильно распаханный курган высотой 0,8 метра и диаметром 17 метров на кургане, по сообщению местных жителей, на глубине 40-50 см от поверхности было обнаружено погребение, ориентированное головой на юго-восток. В изголовье погребения обнаружен „кувшин с ручкой“ с какими-то узорами. Вершина кургана разрушена самовольными раскопками».
 Эпоха раннего средневековья представлена памятниками именьковской культуры (V—VII вв. н. э.). Памятники именьковской культуры на территории поселения: Нижнесаврушинское поселение, Саврушинское местонахождение I.
 Этап булгарский (домонгольский). X век — 1236года — Старосаврушинское местонахождение I, Васильевскоеселище I, Васильевское селище II, Нижнесаврушинское селище I, Нижнесаврушинское селище II, Нижнесаврушинское селище III, Нижнесаврушинское селище IV, Старосаврушинское местонахождение II, Старосаврушинское местонахождение III, Старосаврушинское местонахождение IV, Старосаврушинское поселение I, Старосаврушинское селище.
 Этап Улуса Джучи («Золотая Орда») и Казанского ханства 1236—1552 гг. — Старосаврушинское кладбище с надгробиями, Старосаврушинское местонахождение V.

Известные люди поселения 
 Данилов Гордей Данилович(1881—1954) — Четвёртый председатель Главного суда ЧАССР (9 февраля по 31 августа 1929 года), родился в селе Старые Савруши
 Иванов Антоний Семенович(1871-?) — Деятель народного образования, участник чувашского национального движения, родился в селе Старые Савруши.
 Иванов Платон Иванович(1891—1968)) — Ученый психолог. Профессор (1938). Заслуженный деятель науки и техники УзССР (1968), воспитывался приемной семье селе Савруши.
 Пильщиков Николай Яковлевич — «Народный академик», краевед, родился в селе Старые Савруши.
 Рождественский Василий Ильич(1868—1931) — протоиерей, родился в селе Савруши.
 Спиридонов Матвей Филиппович(1895—1942) — Государственный деятель, первый председатель областного суда ЧАО (09.12.1923-22.09.1925гг) и первый председатель Главного суда ЧАССР (22.09.1925-02.10.26гг), родился в селе Старые Савруши.

Примечания 

Комментарии

Муниципальные образования Аксубаевского района
Сельские поселения Татарстана